Paul Jules Henri Muteau (Chalon-sur-Saône,  - 17e arrondissement de Paris, ) est un général de division français dont le nom est associé à la Première Guerre mondiale.

Biographie

Grades 
  : général de division à titre temporaire.
  : général de division.

Décorations 
 Légion d'honneur () :
 Chevalier () ;
 Officier () ;
 Commandeur () ;
 Grand Officier () ;
 Grand-croix ().
 Croix de guerre avec palme.
 Médaille interalliée.
 Médaille commémorative du Maroc avec agrafe « Oudjda ».
 Médaille commémorative de la Grande Guerre.
 Médaille coloniale avec agrafe « Algérie ».
 Croix de guerre (Belgique).
 Distinguished Service Medal (États-Unis).
 Chevalier du Nichan Iftikhar (Tunisie).

Postes 
  : commandant de la  de cavalerie d'Algérie et de la subdivision de Sétif.
  : commandant de la  de hussards.
  : commandant de la  de cavalerie d'Algérie et de la subdivision de Tlemcen.
  : commandant de la Cavalerie en Algérie.
  : en disponibilité.
  : commandant de la  Division d'Infanterie et des subdivisions de région de Nîmes, d'Avignon, de Privas et de Pont-Saint-Etienne.
  : commandant de la division d'Alger.
  : commandant de la  Division d'Infanterie
  : commandant de la  Division d'Infanterie Territoriale
  : en disponibilité.
  : adjoint au commandant de la  Région.
  : commandant de la  Division d'Infanterie
  : commandant du groupement DE puis   Corps d'Armée 
  : commandant du  Corps d'Armée
  : en disponibilité.
  : placé dans la section de réserve.
  : commandant de la  Région (Bourges)
  : replacé dans la section de réserve.

Notes

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

Références 
Côtes S.H.A.T.: 9 Yd 506

Liens externes 

Naissance en juin 1854
Naissance à Chalon-sur-Saône
Général français
Militaire français de la Première Guerre mondiale
Titulaire de la croix de guerre 1914-1918
Titulaire de la croix de guerre belge 1914-1918
Grand-croix de la Légion d'honneur
Titulaire de la médaille interalliée 1914-1918
Décès à 73 ans
Décès dans le 17e arrondissement de Paris
Décès en décembre 1927